Calendário — forma de medir o tempo
 Calendário (Vila Nova de Famalicão) — freguesia do concelho de Vila Nova de Famalicão, Portugal
 Calendário (álbum) — CD do Lulu Santos

Desambiguação